Afri bezeichnet
 eine Getränkemarke, Afri-Cola
 eine Zigarettenmarke der Firma Heintz van Landewyck GmbH